Gregor Strasser, nationaalsocialist en vermoord tijdens de Nacht van de Lange Messen.
 Otto Strasser, nationaalsocialist, gevlucht in 1933, broer van Gregor Strasser
 Hiltrud Strasser, dierenarts